A bővített periódusos rendszert 1969-ben dolgozta ki Glenn T. Seaborg. Összességében megfelel a normál periódusos rendszer szerkezetének, de ezt még kiegészíti olyan kémiai elemekkel, amelyeknek a rendszáma meghaladja a 118-at. Ezenkívül szigorúan az atompályák hozzárendelése szerint vannak rendezve, ezért például a hélium (He) a bal oldalon, a hidrogén (H) mellett, és nem a jobb oldalon, a neon felett (Ne) található.

Új elemek

A bővített periódusos rendszer

Szuperaktinoidák
A szuperaktinoidák a 121-es és a 157-es rendszám közötti elemek sorozata, melyek a 8. periódus 5g és a 6f tartományába esnek. A szuperaktinoidák sorozatában a 7d3/2, 8p1/2, 6f5/2 és 5g7/2 elektronpályák mind teljesen telítettek. Ez annyira bonyolult helyzetekhez vezet, hogy a teljes és precíz CCSD-számítást csak a 121-es és a 122-es elemre végezték el. Az első szuperaktinoida az unbiunium (a 121-es rendszámú elem), mely a lantánhoz és az aktíniumhoz lehet hasonló: legvalószínűbb oxidációs száma +3, de a vegyértékalhéjak energiaszintjeinek egymáshoz való közelsége nagyobb oxidációs számot is lehetővé tehet, csakúgy, mint a 119-es és a 120-es elem esetében is. A 121-es elemnél a 8p-alhéj relativisztikus stabilizációjának alapállapotú 8s28p1 vegyértékelektron-konfigurációt kellene eredményeznie, ellentétben a lantán és az aktínium ds2 konfigurációjával. Azonban ez a rendhagyó konfiguráció nincs hatással a számított kémiájára, ami az aktíniuméra hasonlít. A számított első ionizációs energiája 429,4 kJ/mol, ami kisebb, mint az alkálifémekhez tartozó kálium, rubídium és francium kivételével bármely másik elemé. Ez még a 8. periódusba tartozó alkálifém ununhenniuménál is kevesebb (463 kJ/mol).

Jegyzetek

Fordítás 
 

Kémiai elemek